Миндаугас Кузминскас (; родился 19 октября 1989 года в Вильнюсе, Литовская ССР) — литовский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.

Карьера

Клубная 
Учился в академии Шарунаса Марчюлёниса. Начинал профессиональную карьеру в клубе «Сакалай», за которую выступал в сезоне 2006—2007. Затем перешёл в клуб NKL «КМ-ССК-Перлас», в котором также провёл один сезон. С «Шяуляем» становился бронзовым призёром чемпионата Литвы, Балтийской лиги и Кубка Литовской федерации баскетбола. С 2010 года — игрок «Жальгириса». В этом же году выставлял кандидатуру на драфт НБА, однако впоследствии отозвал заявку. Планировал сотрудничество с НБА в 2011 году, однако не был приглашён.

В июне 2014 года подписал контракт с испанским клубом «Малага» по схеме 2+1. 22 июля 2019 года подписал двухлетний контракт с греческим «Олимпиакосом».

Международная 
Рассматривался в качестве кандидата в сборную для выступлений на Евробаскете 2011 года.

Достижения 
 Чемпион Литвы : 2011
 Бронзовый призёр чемпионата Литвы : 2009, 2010
 Чемпион Балтийской лиги : 2011
 Бронзовый призёр Балтийской лиги : 2010
 Обладатель Кубка Литовской федерации баскетбола : 2011
 Бронзовый призёр Кубка Литовской федерации баскетбола : 2009, 2010
 Чемпион Италии : 2018

Личная жизнь 
Его старший брат, Саулюс, также является профессиональным баскетболистом, выступает за литовский клуб «Шяуляй». Мать Зита Кузминскене (Макселите) тоже играла в баскетбол, а отец Владас Кузминскас был чемпионом Литвы по настольному теннису.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Жальгирис»
 Профиль игрока на сайте Евробаскета
 Профиль на сайте NBA Draft Express
 Профиль на сайте slamonline.com

Баскетболисты Литвы
Игроки БК «Сакалай»
Игроки БК «Перлас»
Игроки БК «Шяуляй»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Каршияка»
Игроки сборной Литвы по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года